Ez a lista a magyarországi egyetemeket és főbb adataikat tartalmazza betűrendben.

Kapcsolódó szócikkek 
 Magyarországi főiskolák listája

 
Egyetemek